Самойлово — название населённых пунктов.

Россия 
 Самойлово — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Самойлово — посёлок в Перемышльском районе Калужской области.
 Самойлово — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Самойлово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Самойлово — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Самойлово — посёлок в Алексинском районе Тульской области.

 Самойлово (озеро) — озеро в Камышловском районе Свердловской области.

Украина 
 Самойлово — село в Новоазовском районе Донецкой области.

См. также 
 Верхнее Самойлово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Нижнее Самойлово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Самойлов